Житник Анатолій Архипович ( 1945) — український письменник.
 Житник Володимир Костянтинович (1938—2010) — український мовознавець, перекладач, поет.
 Житник Олексій Васильович (*1952) — радянський футболіст, воротар.
 Житник Олексій Миколайович ( 1972) — російський хокеїст українського походження.
 Житник Сергій Юрійович — полковник Державного бюро розслідувань, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Примітки